IceCube Neutrino Observatory – detektor neutrin na Antarktydzie
 Ice Cube – amerykański raper